Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории  Сирии.

Из 98 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой, 3 находится под угрозой исчезновения, 13 являются уязвимыми, 6 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Природа Сирии
Списки:Сирия